Carlos Zegarra peut désigner :

 Carlos Zegarra Zamora (né en 1977), footballeur péruvien ;
  (né en 1984), judoka péruvien.